

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы города Краков с высотой от 50 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

Примечания

Ссылки 
 
 

Краков

Здания